Фінал Кубка Футбольної ліги 2014 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 2013–2014, 54-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 2 березня 2014 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Манчестер Сіті» та «Сандерленд».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі

Джерела 

2014
2014 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Матчі ФК «Манчестер Сіті»
2014 в англійському спорті